Donald Sangster (1911-1967), homme politique jamaïcain, qui a donné son nom à l'aéroport Donald-Sangster de Montego Bay, en Jamaïque ;
Jimmy Sangster (1927-2011), réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
Mike Sangster (1940-1985), joueur de tennis britannique ;
Thomas Sangster (né en 1990), acteur britannique.

Patronyme écossais